Hurm ist der Nachname von:
 Gerd Hurm (* 1958), deutscher Amerikanist und Professor an der Universität Trier
 Karl Hurm (1930–2019), deutscher Maler der Naiven Kunst, Vater von Gerd Hurm
 Wilhelm Hurm (1848–1896), deutscher Arzt und Kunstfreund